Plasència, ciutat espanyola a la província de Càceres, al nord de la comunitat autònoma d'Extremadura
 Plasencia de Jalón, municipi d'Aragó a la província de Saragossa i enquadrat a la comarca de Valdejalón
 Plasència d'Antioquia de Xipre o de Poitiers (1235/1236 – 27/22 setembre de 1261), reina consort i regent de Xipre i Jerusalem en representació del seu fill Hug II fins a la seva mort el 1261 
 Plasència del Gibelet (? -1217), princesa d'Antioquia, filla d'Hug III Embriaco, senyor del Gibelet i de Estevaneta de Milly 
 bisbat de Plasència